Il doppio del torneo di tennis Bancolombia Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Ramón Delgado che hanno battuto in finale Thomaz Bellucci e Bruno Soares 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Oliver Marach /  Michal Mertiňák (primo turno)
 Ross Hutchins /  Robert Kendrick (quarti di finale)

 Travis Parrott /  Filip Polášek (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Dick Norman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2008